Домнешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Домнешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Домнешть.
 Домнешть () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Домнешть () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Домнешть.
 Домнешть () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Мерішелу.